Ülemiste kan verwijzen naar:

 Ülemiste (wijk), een wijk in de Estische hoofdstad Tallinn
 Station Ülemiste, een treinstation in de wijk Ülemiste
 Ülemiste Airport, een alternatieve naam voor Luchthaven Tallinn Lennart Meri in Tallinn
 Ülemistemeer, een meer in Tallinn
 Ülemistejärve, de wijk in Tallinn waarin het Ülemistemeer ligt